Cáceres se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Marcela E. da S. Cáceres
 Eduardo J. Cáceres